Kleeblatt steht für:
 das Blatt einer Pflanze, siehe Klee
 ein stilisiertes Wappenbild, siehe Kleeblatt (Heraldik)
 einen heraldischen Verein, siehe Heraldischer Verein „Zum Kleeblatt“
 die weiblichen Pfadfinder, siehe Lilie (Pfadfinder)
 einen Zierknoten, den Kleeblattknoten
 einen Autobahnknoten, siehe Kleeblatt (Knotenpunkt)
 ein Flugmanöver
 umgangssprachlich für das Schleifenquadrat (⌘)
 ein Münzmeisterzeichen für die wettinischen Münzstätten Annaberg, Freiberg, Langensalza, Zwickau und Schneeberg (siehe Liste der Münzmeister der Münzstätten), sowie das Münzmeisterzeichen des Münzmeisters Nikolaus Schwabe auf der Corona Danica der Münzstätte Kopenhagen.    
 Spitzname des Fußballvereins SpVgg Greuther Fürth
 Kleeblatt (Albenreihe) bei Amiga (Plattenlabel)
 Bayrischzeller Kleeblatt, Skischule
 Kleeblattkonzept, länderübergreifende Verlegung von Intensivpatienten

Siehe auch:

 Shamrock